Солда́тов (; ) — поширене російське прізвище. Жіноча форма — Солдатова.

Відомі носії 
 Солдатов Валерій Аркадійович (* 1942) — заслужений тренер України з вітрильного спорту, заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Солдатов Геннадій Васильович (нар. 1946) — український художник.
 Солдатов Сергій Віктрович (нар. 1970) — російський футболіст та український тренер.
 Солдатов Олександр Валерійович (нар. 1972) — російський журналіст і публіцист, головний редактор інформаційно-аналітичного порталу Credo.Press.

Жінка 
 Солдатова Любов Петрівна (нар. 1951) — політична діячка СРСР, депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.

Примітки